Кора́блик — может означать следующие понятия:

 Уменьшительное название корабля.
 Бумажный кораблик — самодельная игрушечная лодочка из бумаги.
 «Кораблик» — концертный альбом группы «Оргия Праведников».
 «Кораблик» () — элемент в фигурном катании.
 «Кораблик» — мультфильм 1956 года режиссёра Леонида Амальрика по сказке Владимира Сутеева.
 «Кораблик» — сеть детских магазинов.
 Кораблик — остров на Оби в Новосибирске, через который перекинут железнодорожный мост.
 Кораблик — животное из класса головоногих моллюсков.
 «Кораблик» — неформальное название панельных домов серии 1Лг-600А.

 Португальский кораблик — вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор.

См. также